Cette page présente la  en Pro D2.

Entraîneurs 
 Didier Faugeron entraineur principal
 Benoit Larousse entraineur des avants
 Stéphane Gonin entraineur lignes arrières

La saison 

Avec 29 points (5 victoires, 1 nul et 24 défaites), le Rugby club Massy Essonne termine à  et dernière place et est relégué en 1re division fédérale pour la saison 2019-2020.

Transferts

Effectif 2018-2019

Calendrier et résultats

Pro D2

Classement de la saison régulière 

 

 

 

|}

Statistiques

Championnat de France 

Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs<ref name="

Notes sources et références

Liens externes 
 

2018-2019
Massy